St. Damian steht für:
 St. Damian, syrischer Heiliger, siehe: Kosmas und Damian 
 St. Damian (Schiff)